Seven Kingdoms peut désigner :

 dans l'univers du jeu vidéo : Seven Kingdoms, un jeu de stratégie en temps réel ; ainsi que sa suite Seven Kingdoms II: The Fryhtan Wars ;

 en musique : Seven Kingdoms, un groupe de power metal américain formé en 2007 en Floride.